Bella Morte — группа готик-рока, образованная в 1996 году в Шарлоттсвилле, Вирджиния. В своём репертуаре также используют музыкальные элементы метала, дарквейва, дэт-рока, альтернативного рока и синтипопа.

В настоящее время имеет подписанный контракт с лейблом Metropolis Records, а ранее издавала альбомы на своём собственном лейбле, а также на Some Wear Leather и Cleopatra Records. В начале осени 2006 года Metropolis Records подтвердила, что Bella Morte со своим новым альбомом «Bleed the Grey Sky Black», который вышел 10 октября 2006 года, заняла первое место в списке предварительных заказов на продажи.

Басист и сооснователь группы Gopal Metro решил оставить коллектив, сыграв с ним последний раз 10 марта 2007 в их домашнем городе. На том же выступлении вокалист Энди Дин объявил, что Гопала на басах заменит Тони Пью.

В начале лета 2008 года был анонсировано, что Джордон Марчини больше не будет гастролировать с группой. Также он не числится барабанщиком на страницы группы в MySpace и не фигуририрует на их рекламных изображениях. Неизвестно, являются ли эти изменения постоянными.

Текущий состав 
 Энди Дин — вокал
 Тони Лечмански — гитара
 Маршалл Кэмден — бас-гитара

Прежние участники 
 Гопал Метро — басы
 Тони Пью — басы
 Джордан Марчини — ударные
 Скотти Дерико — ударные
 Клэй Кэрикоф — ударные
 Крис «Фризли» — гитара
 Биэн Уайтлоу — гитара
 Мика Консльмен — синтезатор (в основном клавитара на концертах)
 Джеймс Уорнок — синтезатор и освещение

Дискография

Полные издания 
 1996: Remorse (cassette only, demo)
 1997: 
 2000: 
 2001: The Death Rock EP (Vinyl — limited to 300)
 2002: 
 2002: The Death Rock EP (CD w/ bonus tracks)
 2002: Remains (Remastered Version)
 2004: 
 2004: 
 2006: 
 7 октября 2008: 
 14 июня 2011: Before the Flood
 14 февраля 2012: Rare and Unreleased, volume 1

Сторонние проекты 
В 2010 году Энди Дин выпустил сольный альбом «The Rain Within», ссылающийся на песню «The Rain Within Her Hands» группы Bella Morte.

Сборники 
 The Pink and The Black (1998) (Delinquent Records) — One Winter’s Night
 «The Unquiet Grave Vol1» (1998) (Cleopatra Records) — Funeral Night
 Music from the Succubus Club — Vampire: The Masquerade (2000) (Dancing Ferret Discs) — Fall No More
 The Darkest Millennium (2000) (Cleopatra Records) — The Rain Within Her Hands
 A Gothic-Industrial Tribute to Smashing Pumpkins (2001) (Cleopatra Records) — Soma

Видеоклипы 
 «In The Dirt», режиссура Ллойда Кауфмана, снято 20 февраля 2010 в Con Nooga в Чаттануге, Теннесси
 «Find Forever Gone», режиссёр Эрик Томас Крэйвен. Выпущено 30 сентября 2008
 «On the Edge», режиссёр Эрик Томас Крэйвен. Выпущено 14 февраля 2008
 «Earth Angel», режиссёр Эрик Томас Крэйвен. Выпущено 14 февраля 2007
 «Another Way», режиссёр Венди Шью (2004)

Примечания

Ссылки 
  Официальный веб-сайт Bella Morte

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Группы в стиле дарквейв
Исполнители Metropolis Records